Carlos Aponte (1939-2008) – calciatore colombiano
 Francis del Valle Gago Aponte (1973) – modella venezuelana
 Gabriel Cano y Aponte (1665-1733) – militare spagnolo, Governatore Reale del Cile
 Gianluigi Aponte (1940) – imprenditore e armatore italiano
 Laura Aponte (1906-1990) – stilista italiana
 Luis Aponte Martínez (1922-2012) – cardinale e arcivescovo cattolico portoricano
 Manuel Rodríguez Aponte (1737-1815) – gesuita, grecista e missionario spagnolo
 Miguel Berdiel Aponte (1983) – cestista portoricano
 Nelson Solórzano Aponte (1959) – ex cestista e allenatore di pallacanestro venezuelano